Baloum peut désigner :

Baloum, un groupement de l'arrondissement de Penka-Michel au Cameroun
Balloum, un village de l'arrondissement de Bandja au Cameroun